Aanslag op 's-Hertogenbosch (1585), een offensief op 's-Hertogenbosch tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Beleg van 's-Hertogenbosch (1629), een groots opgezette tegenaanval op de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Zie ook: Beleg van 's-Hertogenbosch (doorverwijspagina)